La stagione di American Basketball Association 2004-2005 fu la 4ª stagione della nuova ABA. La stagione finì con la vittoria degli Arkansas RimRockers, che sconfissero i Bellevue Blackhawks per 118 a 103 nella finale unica disputata.

Entrarono a far parte della Lega altre trentuno franchigie: gli Arkansas RimRockers, gli Atlanta Vision, i Bellevue Blackhawks, i Boston Frenzy, i Calgary Drillers, i Carolina Thunder, i Central Valley Dawgs, i Chicago Soldiers, i Cincinnati Monarchs, i Colorado Storm, i Detroit Wheels, gli Harlem Strong Dogs, gli Hermosillo Seris, i Kentucky Colonels, i Jacksonville Wave, i Los Angeles Stars, i Louisiana Cajun Pelicans, i Maryland Nighthawks, i Mississippi Stingers, i Nashville Rhythm, i New Jersey SkyCats, gli Oklahoma City Ballhawgs, gli Ontario Warriors, gli Orange County Buzz, i Pennsylvania Pit Bulls, i Philadelphia Fusion, i Portland Reign, i Reigning Knights of Georgia, i St. Louis Flight, i Texas Tycoons, gli Utah Snowbears.

Infine i Jersey Squires si trasferirono a Filadelfia diventando i Philadelphia Colonials, e i Tijuana Diablos cambiarono nome in Tijuana Dragons.

Squadre partecipanti

Classifica regular season

Red Division

White Division

Blue Division

Play-off

Premi ABA
ABA Most Valuable Player: Kareem Reid, Arkansas RimRockers
ABA Coach of the Year: Rick Turner, Bellevue Blackhawks
ABA Championship Tournament Most Valuable Player: Kareem Reid, Arkansas RimRockers
ABA Rookie of the Year: MaJic Dorsey, Las Vegas Rattlers
ABA Executive of the Year: Michael Tuckman, Bellevue Blackhawks

Note

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
Stagioni ABA 2000